Orde de Sant Esteve Rei, orde militar fundat al  a Palestina i amb seu a Hongria, extint al segle XVI
 Orde de Sant Esteve Papa i Màrtir, orde militar fundat al  a Florència